Flat Rock (Illinois)
 
 
 Flat Rock (Michigan)
 Flat Rock (Caroline du Nord)

Voir aussi 
 Flatrock sur l'île de Terre-Neuve
 Flat Rocks en Australie
 East Flat Rock dans le comté de Henderson en Caroline du Nord